Astronomija:
Messier 11, otvoreni skup u zviježđu Štita

Promet:
 M-11 (autoput u Michiganu, SAD)

Avijacija
Miles M.11 Whitney Straight, avion iz 1936.
Shvetsov M-11, sovjetski zrakoplovni motor